Lowe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Joseph Lowe
 Charles Herbert Lowe, Jr.
 Josiah Lincoln Lowe
 Percy Lowe
 Richard Thomas Lowe